Ufa steht für:
 Ufa (Fluss), Nebenfluss der Belaja
 Ufa (Stadt), Hauptstadt der Republik Baschkortostan in der Russischen Föderation
 (8498) Ufa, Asteroid

UFA steht für:
 UFA, deutsches Filmunternehmen
 UFA AG, Schweizer Futtermittelhersteller bzw. die Futtermittelmarke UFA
 UFA-Revue, Schweizer Zeitschrift
 UFA Sports, Sportmarketingunternehmen
 Federation of Uganda Football Associations, Fußballverband Ugandas
 Flughafen Ufa (IATA-Code) in Russland
 United Farmers of Alberta, kanadische Bauerngenossenschaft
 Université franco-allemande, dt. Deutsch-Französische Hochschule

Siehe auch:
 Uffa

Abkürzung